Osoby noszące nazwisko Azzaro:
 Erminio Azzaro (ur. 1948) – włoski lekkoatleta, skoczek wzwyż
 Loris Azzaro (1933–2003) – francuski projektant mody